Die 73. Polen-Rundfahrt 2016 war ein polnisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 12. bis zum 18. Juli 2016 statt. Es gehörte zur UCI WorldTour 2016 und war dort das achtzehnte von 28 Rennen dieser Serie.

Die sechste Etappe nach Bukowina Tatrzańska musste wegen Nebel und heftigen Regens abgesagt werden.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe 
Etappe abgesagt wegen starken Nebels

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2016
Radrennen 2016